Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2020 enthält alle Spieler, die für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Schach 2020 gemeldet wurden mit deren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die Mannschaftsaufstellungen der acht teilnehmenden Vereine basierten grundsätzlich auf den für die  Bundesliga-Saison 2019/20 gemeldeten Ranglisten. Zunächst war vorgesehen, dass maximal vier Spieler ersetzt werden durften, letztendlich wurde die Beschränkung aufgehoben, es durften jedoch nur Spieler nachgemeldet werden, die in der Saison 2019/20 für eine tiefere Mannschaft des jeweiligen Vereins gemeldet waren. Während die OSG Baden-Baden und der Aachener SV keine Änderungen vornahmen, ersetzten die SF Berlin und Bayern München je sechs Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während die SF Berlin mit 9 eingesetzten Spielern auskamen, spielten beim SC Viernheim 14 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 92 Spieler zum Einsatz, von denen 17 keinen Wettkampf verpassten. Punktbester Spieler war Michael Adams (OSG Baden-Baden) mit 6 Punkten aus 7 Partien. Je 5,5 Punkte erreichten Francisco Vallejo Pons, Arkadij Naiditsch (beide Baden-Baden) sowie Vincent Keymer (SF Deizisau), wobei Vallejo Pons und Naiditsch je 6 Partien spielten, Keymer 7. Mit Rustam Kasimjanov (Baden-Baden), Zigurds Lanka, Josefine Heinemann (beide Viernheim), Martin Zumsande und Gennadij Fish (beide Werder Bremen) erreichten fünf Spieler 100 %, von diesen spielten Heinemann und Zumsande je zwei Partie, Kasimjanov, Lanka und Fish je eine.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; sofern die Aufstellung gegenüber der Bundesliga 2019/20 geändert wurde, wird außerdem in Klammern eine abweichende Ranglistennummer für die Bundesliga 2019/2020 oder ein "N" für nachgemeldete Spieler aufgeführt
 Titel: FIDE-Titel zu Turnierbeginn (Eloliste vom September 2020); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom September 2020), steht diese Zahl in Klammern, so handelt es sich um eine DWZ
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom September 2020; ARM = Armenien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, DEN = Dänemark, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, NED = Niederlande, NOR = Norwegen, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

OSG Baden-Baden

SC Viernheim 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

SF Deizisau 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

Werder Bremen 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

Schachgesellschaft Solingen 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

FC Bayern München 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

Schachfreunde Berlin 

Streichungen gegenüber der Rangliste für die Bundesliga 2019/20:

Aachener Schachverein 1856

Anmerkungen 
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der deutschen Mannschaftsmeisterschaft 2020 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Deutsche Mannschaftsmeisterschaft im Schach
Wikipedia:Liste
Schach 2020